Суперкубок Кувейту з футболу 2016  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 23 вересня 2016 року між чемпіоном Кувейту клубом Аль-Кадісія і володарем кубка Еміра Кувейту клубом Аль-Кувейт.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz

2016
Кувейт
Вересень 2016
2016 у Кувейті